Verduzzo ist der Name folgender Rebsorten:

 Verduzzo Friulano, eine weiße Rebsorte aus Italien
 Verduzzo Trevigiano, eine weiße Rebsorte aus Italien. Sie wird im Romandolo eingesetzt.